Reino da Albânia (Cáucaso)
 Reino da Albânia (Idade Média)
 Reino da Albânia (1928-1939)
 Reino da Albânia (1939–1943)
 Reino da Albânia (1943-1944)

Desambiguações de topônimos